Das Herrendoppel der US Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Wayne Black und Kevin Ullyett. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Max Mirny gegen Jiří Novák und Radek Štěpánek, welches Bhupathi und Mirny in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, sie hatten jedoch zuvor beide schon mit anderen Partnern Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2002